Cappella di San Nicola (Assisi)
 Cappella di San Nicola (Nocera Inferiore)
 Cappella di San Nicola da Tolentino (Tolentino)